Benda je české příjmení odvozené od osobního jména Benedikt, podobně jako např. příjmení Beneš, Benýšek apod. Méně pravděpodobný je pak původ jména od německého příjmení Binder/Bender, Bende apod.

Osoby nesoucí příjmení Benda:
 Adolf Benda (1845–1878) – český historik
 Andrej Benda (* 1975) – slovenský reprezentant v bobování
 Antal Benda (1910–1997) – maďarský házenkář
 Arthur Benda (1885–1969) – německý fotograf
 Břetislav Benda (1897–1983) – český sochař
 Břetislav Benda (politik) (1925–2015) – český a československý vědec, elektrotechnik, politik KSČ a poslanec FS za normalizace
 Denise Benda (* 1972) – brazilská pianistka a hudební pedagožka
 Emanuel Benda (* 1884) – český fotbalista
 Ernst Friedrich Benda (1749–1785) – houslista z rodiny Bendů
 Felix Benda (1708–1768) – český barokní skladatel a varhaník
 Ferdinand Benda (1880–1952) – slovenský a československý politik
 František Benda (rozcestník) – více osob
 Friedrich Benda (1745–1814) – německý komorní hudebník a skladatel
 Friedrich Ludwig Benda (1752–1792) – houslista
 Christian Hermann Benda (1759–1805) – operní zpěvák a divadelní herec
 Ivo A. Benda (* 1961) – zakladatel a vůdce sekty Vesmírní lidé
 Jan Benda (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Benda (1882–1970) – český malíř a grafik
 Jenő Benda (1882–1944) – maďarský spisovatel a novinář
 Jiří Antonín Benda (1722–1795) – český hudební skladatel
 Josef Benda (1724–1804) – český houslista a hudební skladatel
 Julien Benda (1867–1956) – francouzský filozof a spisovatel
 Karl Hermann Heinrich Benda (1748–1836) – německý hudebník a skladatel
 Marcel Benda (* 1973) – český fotbalista
 Marek Benda (* 1968) – český politik, syn Václava
 Mikuláš Benda (1843–1925) – český pedagog, geometr a matematik
 Oldřich Benda (1924–1999) – slovenský elektrotechnik, vysokoškolský pedagog, člen korespondent SAV a ČSAV, specialista ve fyzice feromagnetik
 Petr Benda – více osob
 Robert von Benda (1816–1899) – německý šlechtic a politik
 Stanislav Benda (1886–1954) – československý policejní úředník, politický vězeň
 Štěpán Benda (1911–2000) – český a československý odbojář, poválečný politik, poslanec za lidovce a exulant
 Václav Benda (rozcestník) – více osob
 Vladimír Benda (1927–2010) – český katolický kněz a teolog
 Vojtěch Benda (* 1975) – český ekonom
 Wilhelm von Benda (1779–1860) – německý báňský inženýr a právník

 ženský tvar s přechýlením
 Anna Bendová (1975–2008) – česká herečka
 Alena Bendová (* 1973) - česká filoložka, anglistka
 Alice Bendová (* 1973) – česká herečka a modelka
 Eva Bendová (* 1976) – historička umění
 Gabriela Bendová (* 1992) – česká modelka a finalistka České Miss 2014.
 Gizela Bendová (1922–???) – slovenská a československá politička, poúnorová bezpartijní poslankyně
 Juliana Bendová (1898–1986) – česká esperantistka a bahaistka
 Kamila Bendová (* 1946) – česká matematička, aktivistka
 Krista Bendová (1923–1988) – slovenská spisovatelka
 Veronika Bendová (* 1974) – česká spisovatelka

viz také
 Benda (rodina) – rodokmen muzikantské rodiny Bendů
jiný význam
 734 Benda – planetka objevená Johannem Palisou

Česká příjmení
Židovská příjmení